Юстияново  — топоним:

Беларусь 
 Юстияново — деревня, Шайтеровский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Юстияново — хутор, Псуевский сельсовет, Глубокский район, Витебская область